Stíhací závod žen na Mistrovství světa v biatlonu 2017 se konala v neděli 12. února jako v pořadí druhý ženský závod biatlonu v lyžařském středisku Biathlon Stadium Hochfilzen. Zahájení stíhacího závodu proběhlo v 10.30 hodin středoevropského času. Závodu se účastnilo celkem 58 nejlepších závodnic ze sprintu.

Obhájkyní titulu byla německá biatlonistka Laura Dahlmeierová, jež titul dokázala obhájit.

Mistryní světa se stala Laura Dahlmeierová, pro kterou to byla už třetí medaile v řadě z tohoto šampionátu a celkově čtvrtá zlatá medaile z MS, druhá individuální. Stříbrnou medaili brala běloruská biatlonistka Darja Domračevová, která si na střelnici nepřipsala ani jednu chybu a z 27. místa na startu zaznamenala posun o 25 míst. Celkově to pro ni byla sedmá medaile ze šampionátů, první z Hochfilzenu. Bronz ukořistila Češka Gabriela Koukalová, kterou z nejvyšší příčky na startu srazily hlavně tři chyby na střelnici. Z Rakouska tak získala druhou medaili a celkově se jednalo o její pátý cenný kov z mistrovstvích světa.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2017